Unter einem Zweikomponentensystem versteht man allgemein

 ein System aus zwei Komponenten, Zweikomponentensystem (Technik)
 in der Zellbiologie ein System zur Signalübertragung, Zweikomponentensystem (Zellbiologie)

Siehe auch
 Zwei-Komponenten-System (ein Enzym-System)
 Zwei-Komponenten-Spritzgießen
 Zweikomponentenkampfstoff
 Zweikomponentenkleber
 Zweikomponententoner